Коллине́ (, , ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Главный город кантона Коллине. Округ коммуны — Динан.

Код INSEE коммуны — 22046.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 370 км к западу от Парижа, в 70 км западнее Ренна, в 30 км к юго-востоку от Сен-Бриё.

По территории коммуны протекает река Ранс.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 927 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 531 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 384 были экономически активными, 147 — неактивными (показатель активности — 72,3 %, в 1999 году было 67,1 %). Из 384 активных работали 351 человек (204 мужчины и 147 женщин), безработных было 33 (11 мужчин и 22 женщины). Среди 147 неактивных 52 человека были учениками или студентами, 41 — пенсионерами, 54 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор